43-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 28 ноября по 22 декабря 1975 г. в Ереване.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 43rd USSR Championship, Yerevan, 1975

Чемпионаты СССР по шахматам
1975 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1975 году
Спортивные соревнования в Ереване
1975 год в Армении
Ноябрь 1975 года
Декабрь 1975 года
Соревнования по шахматам в Армении